Мария Реститута (светское имя — Гелена Кафкова, ; 1 мая 1894, Гусовице (ныне часть Брно), Австро-Венгрия — 30 марта 1943, Вена, Третий рейх) — блаженная Римско-католической церкви, монахиня, медсестра, мученица.

Биография 

Родилась в семье сапожника. В возрасте 2 лет родители перевезли её в Вену. После окончания начальной школы работала санитаркой в одной из венских больниц.

В 1913 году поступила в монастырь, приняв монашеское имя в честь христианского мученика четвёртого столетия имя Реститута. После Первой мировой войны работала хирургической медсестрой.

После аншлюса Австрии в 1938 году открыто противостояла фашистскому режиму, который установился в Австрии. Написала два открытых письма, в которых осуждала нацистский режим, и отказалась по приказу директора больницы, фанатично придерживавшегося нацистских взглядов, снять распятие со стены одной из больничных палат. Эти акты неповиновения стали причиной её дальнейшего ареста. В 1942 году она была арестована Гестапо за государственную измену и приговорена к смерти через обезглавливание гильотиной.

Была казнена 30 марта 1943 года.

В её честь в Вене названа улица , на которой сегодня находится больница Mödling, в которой работала святая Мария Реститута.

Беатификация 

Была беатифицирована 21 июня 1998 года римским папой Иоанном Павлом II.

Ссылки 
 saints.sqpn.com
 server.brumma.com
 францисканский сайт о Марии Реституте (нем.)

Католические блаженные
Святые Австрии
Святые Чехии
Христианские святые XX века
Канонизированные в XX веке
Казнённые на гильотине
Австрия во Второй мировой войне
Казнённые в 1943 году
Католические монахини Австрии